Coppa di Turchia 2012-2013 – torneo di calcio maschile
 Coppa di Turchia 2012-2013 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Turchia 2012-2013 – torneo di pallavolo maschile
 Coppa di Turchia 2012-2013 – torneo di pallacanestro maschile